Benedicta Boccoli (1966) – attrice e showgirl italiana, sorella di Brigitta
 Brigitta Boccoli (1972) – attrice e showgirl italiana, sorella di Benedicta
 Gustavo Boccoli (1978) – ex calciatore brasiliano, di ruolo centrocampista